Wojciech Baranowski (1548–1615) – arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski, podkanclerzy koronny, biskup płocki i włocławski
 Wojciech Baranowski (zm. 1640) – kasztelan kamieński
 Wojciech Baranowski (1873–1957) – redaktor naczelny Kuriera Litewskiego
 Wojciech Baranowski (ur. w 1991) – polski wokalista, znany pod pseudonimem Baranovski